Ел Тирадор има више значења:

 Ел Тирадор (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тирадор (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тирадор (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику